Arica peut faire référence à :

 Arica, ville ex-péruvienne aujourd'hui chilienne où se déroulèrent les batailles citées ci-dessous durant la guerre du Pacifique (1879-1884) ;
 La première bataille navale d'Arica (17 février 1880) ;
 La seconde bataille navale d'Arica (17 mars 1880) ;
 La bataille terrestre d'Arica (27 mai au 7 juin 1880) ;

 Arica, une localité du département d'Amazonas en Colombie ;
 Arica, un cratère nommé d'après la ville colombienne, selon la liste des cratères de Mars.